Людмила Павловна Аза́рова (24 октября 1919 — 8 марта 2010) — советский, российский скульптор-керамист. Народный художник СССР (1991). Лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина (1978).

Биография 
Родилась 24 октября 1919 года в Боровске (ныне Калужской области) в семье землемера.

В 1933 году окончила школу-семилетку и поступила в Калужское медицинское училище. После окончания училища в 1936 году была направлена на работу в Коми АССР. В июле 1941 года добровольцем ушла на фронт, где служила фельдшером. В начале 1942 года по беременности уволена из армии. В 1943 году восстановлена в армии, служила медсестрой в Сухумском госпитале до конца войны. В 1945 году награждена медалью «За победу над Германией». После окончания войны вернулась в Калугу.

В 1949 году поступила в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, откуда перевелась на скульптурное отделение Московского института прикладного и декоративного искусства (МИПИДИ). В 1953 году перешла в Московское высшее художественно-промышленное училище имени С.Г.Строганова в связи с расформированием МИПИДИ.

С октября 1954 года, после  окончания отделения скульптуры Московского высшего художественно-промышленного училища им. С.Г.Строганова, начала работать художницей-скульптором на Турыгинском заводе художественной керамикикооперативной гжельской артели «Художественная керамика».

Первыми её работами были скульптуры «Царевна-лягушка», «Иван-царевич», «Телятница», «Девочка с курами» и другие. Основными мотивами их были иллюстративность и повествовательность.

Затем создала серию сосудов-скульптур: сосуд-баран, сосуд-козлик, сосуд-верблюд и другие. Наибольшее внимание привлекли сосуды в виде женских фигур, унаследовавшие особенности русской глиняной игрушки.

Далее были кувшин «Гжельский», кружка-шутиха, квасник-сувенир «Петух». Художница смело и свежо использовала традиции народного искусства.

Эталонами эстетического наслаждения, получаемого от детального рассматривания, стали её фигурки «Близнецы», «Читает книгу», «Ставит самовар».

Жанровый стиль в творчестве художницы сыграл заметную роль в развитии искусства советской Гжели.

В 1960—1972 годах — главная художница завода «Художественная керамика».

В этот период создано большое количество произведений самого разнообразного плана. С одинаковым мастерством изготовлены «производственные вещи», ориентированные на массовый выпуск, и выставочные произведения, демонстрирующие широту творческих возможностей.

Именно её серия мелких скульптур высотой 1,5—2 см «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», «Ежи» заменила широко выпускавшиеся в то время натуралистические кукольные головки.

На многих выставках демонстрировалось её монументальное произведение «Свинарка», воплощающее идею труда и мира на земле.

С 1972 года — ведущая художница объединения «Гжель».

Изделия художницы определяли «лицо» Гжели, становились для мастеров промысла стимулом к их собственной творческой деятельности. Работала на фабрике 48 лет, до 2002 года и создала 670 работ. Участвовала в 63 выставках, её работы хранятся в 34 музеях и частных коллекциях.

Основательница династии художниц-керамисток, работающих в гжельском стиле. Её дело продолжили дочь Любовь Семёновна Донченко (1942—1990) и внучка Софья Александровна Овсянникова (р. 1974).

Член Союза художников СССР с 1958 года.

Людмила Павловна Азарова скончалась 8 марта 2010 года. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный художник РСФСР (1970)
 Народный художник РСФСР (1981)
 Народный художник СССР (1991) — последнее присвоение этого звания
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1978) — за создание высокохудожественных керамических изделий
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Золотая медаль на Международной ярмарке в Загребе (Югославия) (1978) — за изделие «Самовар»

Галерея

Примечания

Источники 
 Сообщение о выставке художницы на официальном сайте Раменского района. Автор: Зав. выставочным отделом Т. Е. Щербакова, по книге:
 Якимчук Н. Искусство Гжели. — М. : Советская Россия, 1985. — С. 35—38.
 Григорьева Н. Художественная керамика Гжели и Скопина. — Л.: Искусство, 1987. — С. 46-48.
 Дулькина Т., Григорьева Н., Астраханцева Т. Гжель. Керамика XVII—XIX в. Керамика XX в. — М.: Планета, 1989. — С. 80—99. — ISBN 5-85250-110-7.
 Логинов В., Скальский Ю. Эта звонкая сказка — Гжель. — М.: Сварог, 1994. — С. 62-66. — ISBN 5-900436-02-0.
 Горожанина С. В. Народные художественные промыслы Подмосковья. — М.: Мелихово, 2006. — С. 89. — ISBN 5-94663-301-5

Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Художники-керамисты СССР
Художники-керамисты России
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище